Ez a szócikk tartalmazza a 2012-es AEGON Classic egyéni mérkőzéseit.

A címvédő a második kiemelt Sabine Lisicki volt, aki már az első mérkőzésén vereséget szenvedett a lengyel Urszula Radwańskától. A tornagyőzelmet a selejtezőből érkező Melanie Oudin szerezte meg, az esős időjárás miatt hétfőre halasztott döntőben 6–4, 6–2-re legyőzve az ötödik kiemelt Jelena Jankovićot.

A verseny kezdete előtt Oudin csupán a 208. helyen állt a világranglistán, így az akkor ranglistahelyezés nélküli Kim Clijsters 2009-es US Open-győzelme óta ő az első játékos, aki ilyen alacsony helyezéssel WTA-tornát tudott nyerni. Az amerikai játékos első egyéni WTA-címét szerezte meg, korábban még döntőt sem játszott. Győzelmének köszönhetően szabadkártyát kapott a néhány nappal később kezdődő wimbledoni tornára.

Kiemeltek
Az első nyolc kiemelt a második körben kezdte meg a szereplést.

 Francesca Schiavone (második kör)
 Sabine Lisicki (második kör)
 Daniela Hantuchová (második kör)
 Roberta Vinci (negyeddöntő)
 Jelena Janković (döntő)
 Mona Barthel (második kör)
 Christina McHale (második kör)
 Jekatyerina Makarova (elődöntő)

<ol start="9">
  Marina Eraković ''(harmadik kör)
  Sorana Cîrstea ''(első kör)
  Iveta Benešová ''(első kör)
  Tamira Paszek ''(első kör)
  Hszie Su-vej ''(negyeddöntő)
  Babos Tímea ''(második kör)
  Elena Baltacha ''(második kör)
  Eléni Danjilídu (első kör)
</ol>

Főtábla
 Q = kvalifikációból felkerült
 WC = szabadkártyás
 R = feladta
 w/o = az ellenfél visszalépett
 LL = szerencsés vesztes
Döntők

Felső ág
Első szakasz
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3-Byes
| RD1=1. kör
| RD2=2. kör
| RD3=3. kör
| RD4=Negyeddöntők

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03=
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=3
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Doi Miszaki
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3=6

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= Abigail Spears
| RD1-score05-1=63
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=1
| RD1-seed06=
| RD1-team06= Anastasia Rodionova
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=1
| RD1-score06-3=6

| RD1-seed07=
| RD1-team07=
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=16
| RD1-team08= Eléni Danjilídu
| RD1-score08-1=4
| RD1-score08-2=2
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=11
| RD1-team09= Iveta Benešová
| RD1-score09-1=1
| RD1-score09-2=2
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=WC
| RD1-team10= Tara Moore
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= Casey Dellacqua
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3=6
| RD1-seed12=
| RD1-team12=
| RD1-score12-1=2
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=2

| RD1-seed13=
| RD1-team13= Mirjana Lučić
| RD1-score13-1=1
| RD1-score13-2=6| RD1-score13-3=3
| RD1-seed14=WC
| RD1-team14= Melanie South| RD1-score14-1=6| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3=6| RD2-seed01=1/WC
| RD2-team01= Francesca Schiavone
| RD2-score01-1=5
| RD2-score01-2=4
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= Doi Miszaki| RD2-score02-1=7| RD2-score02-2=6| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= Anastasia Rodionova
| RD2-score03-1=5
| RD2-score03-2=2
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=
| RD2-team04=| RD2-score04-1=7| RD2-score04-2=6| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=WC
| RD2-team05= Tara Moore
| RD2-score05-1=6| RD2-score05-2=4
| RD2-score05-3=1
| RD2-seed06=
| RD2-team06= Casey Dellacqua| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=6| RD2-score06-3=6| RD2-seed07=WC
| RD2-team07= Melanie South
| RD2-score07-1=1
| RD2-score07-2=63
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=5/WC
| RD2-team08= Jelena Janković| RD2-score08-1=6| RD2-score08-2=7| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=
| RD3-team01= Doi Miszaki| RD3-score01-1=6| RD3-score01-2=7| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=5
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=
| RD3-team03= Casey Dellacqua
| RD3-score03-1=
| RD3-score03-2=
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=5/WC
| RD3-team04= Jelena Janković| RD3-score04-1=w/o
| RD3-score04-2=
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=
| RD4-team01= Doi Miszaki
| RD4-score01-1=3
| RD4-score01-2=4
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=5/WC
| RD4-team02= Jelena Janković| RD4-score02-1=6| RD4-score02-2=6| RD4-score02-3=
}}

Második szakasz

Alsó ág
Harmadik szakasz

Negyedik szakasz

Selejtező
Kiemeltek

  Cseng Csie (feljutott)
  Vera Dusevina (feljutott)
  Szeszil Karatancseva (második kör, szerencsés vesztes)
  Alla Kudrjavceva (második kör, szerencsés vesztes''')
  Nara Kurumi (második kör)
  Alison Riske (feljutott)
  Michelle Larcher de Brito (feljutott)
  Bibiane Schoofs ''(első kör)

<ol start="9">
 Csan Jung-zsan ''(második kör)
 '''Noppawan Lertcheewakarn (feljutott)
 Csang Suaj ''(második kör)
 Sandra Zaniewska ''(második kör)
 Victoria Larrière ''(első kör)
 Grace Min (feljutott)
<li> Naomi Broady (második kör)
<li> Gail Brodsky (második kör)
</ol>

Főtáblára jutottak

  Cseng Csie
  Vera Dusevina
 
  Abigail Spears

<ol start="5">
<li>  Grace Min
  Alison Riske
<li>  Michelle Larcher de Brito
  Melanie Oudin
</ol>

Szerencsés vesztesek

  Szeszil Karatancseva (Jarmila Gajdošová visszalépése miatt)
  Alla Kudrjavceva''' (Leszja Curenko visszalépése miatt)

Selejtezőtábla

Első selejtezőág

Második selejtezőág

Harmadik selejtezőág

Negyedik selejtezőág

Ötödik selejtezőág

Hatodik selejtezőág

Hetedik selejtezőág

Nyolcadik selejtezőág

Jegyzetek

Források
 Főtábla eredményei
 Selejtező eredményei

E